Нова Січ — адміністративний і військовий центр запорозького козацтва

Села:
 Нова Січ — Дніпропетровська область, Апостолівський район
 Нова Січ — Сумська область, Сумський район